Marcolfa – forma femminile del nome proprio di persona Marcolfo
 Marcolfa – commedia di Dario Fo
 Marcolfa – personaggio letterario della raccolta Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno
 Marcolfa – personaggio della commedia Don Perlimplin di Federico García Lorca, e dell'opera lirica di Bruno Maderna da essa tratta